Кевін Костнер, Ке́він Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner, нар. 18 січня 1955, Лінвуд (Lynwood), Каліфорнія) — американський кіноактор, режисер, продюсер і музикант.
 Кароліна Костнер, Каролі́на Ко́стнер (Carolina Kostner; *8 лютого 1987, Больцано, Італія) — італійська фігуристка.